Евтушенков — русская фамилия; имеет женскую форму Евтушенкова.

 Известные носители 
 Евтушенков, Анатолий Николаевич (род. 1953) — доктор биологических наук, профессор.
 Евтушенков, Владимир Петрович (род. 1948) — российский предприниматель. См. также 
 Евтушенково — село в Коломакском районе Харьковской области Украины.